Thomas Enevoldsen (Aalborg, 27 de julho de 1987) é um futebolista de Dinamarca.

Futebolistas da Dinamarca
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas do AaB Fodbold
Futebolistas do Football Club Groningen